Бацање кугле за мушкарце, била је једна од 29 дисциплина атлетског програма на Летњим параолимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано од 8. до 17. септембра на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Земље учеснице 
Учествовало је 124 такмичара из 54 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 8. септембра 2016.)

Класа Ф11

Класа Ф12

Класа Ф20

Класа Ф32

Класа Ф33

Класа Ф34

Класа Ф35

Класа Ф36

Класа Ф37

Класа Ф40

Класа Ф41

Класа Ф42

Класа Ф53

Класа Ф54

Класа Ф55

Класа Ф57

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+3)

Освајачи медаља

Резултати

Финале

Класе Ф11 и Ф12 
Такмичење је одржано 8.9.2016. годину у 10:35 ,

Класа Ф20 
Такмичење је одржано 10.9.2016. годину у 17:45 ,

Класа Ф32 
Такмичење је одржано 8.9.2016. годину у 10:05 ,

Класа Ф33 
Такмичење је одржано 10.9.2016. годину у 17:30 ,

Класа Ф34 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 17:35 ,

Класа Ф35 
Такмичење је одржано 12.9.2016. годину у 17:40 ,

Класа Ф36 
Такмичење је одржано 16.9.2016. годину у 17:45 ,

Класа Ф37 
Такмичење је одржано 14.9.2016. годину у 17:48 ,

Класа Ф40 
Такмичење је одржано 16.9.2016. годину у 10:45 ,

Класе Ф41 
Такмичење је одржано 8.9.2016. годину у 17:47 ,

Класа Ф42 
Такмичење је одржано 12.9.2016. годину у 10:59 ,

Класа Ф53 
Такмичење је одржано 14.9.2016. годину у 10:05 ,

Класе Ф54 и Ф55 
Такмичење је одржано 16.9.2016. годину у 10:09 ,

Класа Ф57 
Такмичење је одржано 17.9.2016. годину у 10:03 ,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Параолимпијских и Олимпијских игара Рио 2016. 

Атлетика на Летњим параолимпијским играма 2016.
Бацање кугле на Летњим параолимпијским играма